M44 может относиться к: 
 M44 — скопление «Ясли» в созвездии Рака
 M44 (бронетранспортёр) — бронетранспортёр США 1940-х годов
 M44 (САУ) — американская самоходная артиллерийская установка (САУ), класса самоходных гаубиц
 M44 (тепловоз) — тепловоз производства Ганц-МАВАГ (Ganz-MÁVAG)
 M-44 — американская химическая ловушка, предназначенная для уничтожения койотов, диких лис и одичавших собак; при срабатывании ее механизма устройство разбрызгивает вокруг высокотоксичный цианид натрия (неофициальное название — «цианидная бомба»).

Примечания